Tacarata ist:
 Tacarata (Stadt), antike Stadt
 Titularbistum Tacarata, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche